Nezha (godheid), een taoïstische god
Nezha (Bahrein), een plaats in Bahrein
Nezha Bidouane, een Marokkaanse atleet
Nezha (voornaam), een Marokkaanse voornaam
Ne Zha, een Chinese computeranimatiefilm uit 2019